Santa Rosa de Lima kan syfta på:

 Santa Rosa de Lima – en peruansk mystiker och tertiar inom dominikanorden, se Rosa av Lima

Geografi

Brasilien 

 Santa Rosa de Lima (kommun i Brasilien, Sergipe), 
 Santa Rosa de Lima (kommun i Brasilien, Santa Catarina),

Guatemala 

 Municipio de Santa Rosa de Lima (kommun), kommun, 
 Santa Rosa de Lima (kommunhuvudort), Departamento de Santa Rosa,

Mexiko 

 Santa Rosa, San Blas Atempa, 
 Santa Rosa de Lima, Jalisco, Unión de Tula, 
 Santa Rosa de Lima, delstaten Mexiko, El Oro, 
 Santa Rosa de Lima, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
 Santa Rosa de Lima, San Juan Lachao, 
 Santa Rosa de Lima, Veracruz, Papantla, 
 Santa Rosa de Lima, San Lucas Ojitlán, 
 Santa Rosa de Lima, Guanajuato, Acámbaro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar